Сан-Ильдефонсо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 145 км². Население — 5702 человека (на 2010 год). Главная достопримечательность — королевский дворец Ла-Гранха.

См. также 
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1777)
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1796)
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1800)

Население

Примечания

Ссылки 
 Guía de Segovia y Provincia
 Ayuntamiento de La Granja y Valsaín
 Fundación Centro Nacional del Vidrio
 Web de La Granja de San Ildefonso

Муниципалитеты Сеговии